GUN o Gun puede referirse a:

Lugares

Hungría 

 Kőszeg - lugar húngaro también llamado como Güns localizado en el Condado de Vas.

Japón 

 Gun - término anterior japonés para describir unidades administrativas, también llamado como los Distritos de Japón.

Reino Unido 

 Estación de Gunnersbury - estación británica localizado en: Gunnersbury, Londres, Inglaterra.

Música

Grupos 

 Gun - banda escocesa de rock. 
 The Gun - banda británica vanguardista de rock.

Artistas 

 Gun (n. 1994) - músico sur-coreano de música hip-hop y rap.

Álbumes 

 Gun - álbum debut y homónimo de la misma banda británica vanguardista de rock: The Gun.
 Guns - quinto álbum de la banda británica de rock: Cardiacs.
 Guns - quinto álbum de estudio del rapero estadounidense: Quelle Chris.

Sencillos 

 Gun - canción del grupo británco-escocesa de pop y rock: Chvrches, del álbum de estudio debut: The Bones of What You Believe.
 Gun - canción del grupo ruso de pop: Serebro, del segundo álbum de estudio: Mama Lover.
 Gun - canción del grupo estadounidense de rock: My Chemical Romance, que forma parte del álbum recopilatorio: Covnentional Weapons.
 Gun - canción del grupo estadounidense de rock: Gigolo Aunts, del tercer álbum de estudio: Flippin' Out.
 Gun - canción del grupo estadounidense de rock: Soundgarden, del segundo álbum de estudio: Louder Than Love.
 Gun - canción del músico estadounidense de rock: John Cale, del cuarto álbum de estudio: Fear.
 Gun - canción del grupo estadounidense de rock: War, del segundo álbum de estudio: The Black-Man's Burdon.
 Guns - canción del rapero estadounidense: Quelle Chris, del quinto álbum de estudio: Guns.
 The Gun - canción del músico estadounidense de rock: Lou Reed, del undécimo álbum de estudio: The Blue Mask.

Discográficas 

 GUN Records - discográfica alemana de rock.

Literatura

Libros y Obras 

 The Gun - novela de 1933 escrito por el autor egipcio-estadounidense: Cecil Scott Forester.
 The Gun - cuento de 1952 escrito por el autor estadounidense: Philip K. Dick.
 The Gun - libro de 2010 escrito por el autor estadounidense: C. J. Chivers.
 Guns - ensayo de 2013 escrito por el autor estadounidense: Stephen King.

Arte

Cine 

 The Gun - película de 1974 por el director británico: John Badham.
 Guns - película de 1990 por el director estadounidense: Andy Sidaris.
 Gun - película de 2010 por el director dominicano: Jessy Terrero.
 Gun - película de 2011 por el director indio: Harish Raj.

Entretenimiento y Tecnología

Videojuegos 

 GUN - videojuego de 2005 desarrollado por Neversoft y distribuido por Activision.

Televisión 

 Guns - mini-serie canadiense del canal: CBC Television de 2008.
 The Gun - capítulo de la serie: The Professionals de 1980.
 The Gun - capítulo de la serie: M*A*S*H de 1975.
 The Gun - capítulo de la serie o sitcom: Gimme a Break! de 1986.

Negocios

Empresas 

 Gun Interactive - empresa estadounidense independiente (también llamada Gun Media y Gun.) desarrolladora de videojuegos.

Personas 

 Alice Gun (n. ?) - músico británica de música oscura y pop.
 Katharine Gun (n. 1974) - lingüista británica.
 Lance Gun (1903 - 1958) - ex-deportista australiano del críquet.
 Tracii Guns (n. 1966) - guitarrista del grupo estadounidense de rock: L.A. Guns.

Nombres 

 Gun - nombre de origen sur-coreano.
 Gun - nombre de origen sueco, también con nombre llamado Gunnar.
 Gün - nombre de origen turco.

Otros usos 

 Gun - arma de artes marciales de China.
 Idioma gungbe - idioma hablado en los países de Nigeria y Benín. (también llamado como idioma gun)